

Bibliografia 

 O. Mischiati, Bibliografia delle opere dei musicisti bresciani pubblicate a stampa dal 1497 al 1740, a cura di E. Meli - M. Sala, II, Firenze 1992, pp. 738-742
 T. Casanova, La carriera dell'organista O. Polaroli (c. 1634-1684) da Codogno a Quinzano negli anni 1661-1665, in L'Araldo nuovo di Quinzano, IV (1996), 32, pp. 3 s.
 R. Crosatti, Catalogo del fondo musicale dell'Archivio di S. Maria della Pace, Brescia 2000, p. 113
 The new Grove dictionary of music and musicians, XX, London-New York 2001, pp. 40 s.
 Die Musik in Geschichte und Gegenwart. Personenteil, XIII, Kassel 2005, coll. 731-738
 M. Bizzarini, Benedetto Marcello, Palermo 2006, p. 82.

Collegamenti esterni